Rafael de Surtis, née en 1970, est une éditrice et illustratrice française.

Biographie 
Avec Paul Sanda, Rafael de Surtis fonde en 1996 les Éditions Rafael de Surtis, éditions littéraires dans les prolongements du surréalisme.

Pierre Demarne (1924-1999), ancien du groupe surréaliste, Alain-Pierre Pillet et Jehan Van Langhenhoven se sont ensuite adjoints à l’équipe, ainsi que Rémi Boyer, Pierre Grouix, et Alain Vuillemin.

Rafael de Surtis a développé un savoir-faire spécifique dans la fabrication de ses ouvrages, alliant la façon main artisanale (couture main au fil d’ortie naturel, couvertures parcheminées, tirages limités numérotés…) et l’impression numérique.

Rafael de Surtis est aussi collagiste et illustratrice. Elle a orné de nombreux ouvrages poétiques de ses collages et de ses encres, dont La Source du Finlandais Bo Carpelan.

L'éditrice 
À la fin de 2020, les Éditions Rafael de Surtis avaient publié 630 titres, dont une grande majorité d’ouvrages poétiques. Parmi les auteurs célèbres publiés, on rencontre Henry Miller, Charles Bukowski, Akiyuki Nosaka, Knut Hamsun, Tarjei Vesaas, Bo Carpelan, Frédérick Tristan, Jean Rollin, Sarane Alexandrian, Grisélidis Réal… Elles ont également publié les revues Pris de Peur (1996-2003), Mange Monde (2006-2020), et aujourd'hui Septième Sens, depuis .

Les Éditions Rafael de Surtis sont installées à Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, où elles travaillent conjointement à la Maison des Surréalistes. Rafael de Surtis développe actuellement des collections touchant à la spiritualité, et poursuit un travail de fonds en poésie étrangère (Scandinave, Pays de l'Est, Brésil...).

Notes et références

Liens externes 
 
 Site officiel

Éditeur français
Illustrateur français du XXe siècle
Illustrateur français du XXIe siècle
Collagiste
Naissance en février 1970